Roméo et Juliette (franz. für Romeo und Julia) ist der Titel folgender musikalischer Werke:
 Roméo et Juliette (Steibelt), Oper von Daniel Steibelt (1793)
 Roméo et Juliette (Berlioz), Sinfonie von Hector Berlioz (1839)
 Roméo et Juliette (Gounod), Oper von Charles Gounod (1867)
 Roméo et Juliette, de la Haine à l’Amour, Musical von Charles Presgurvic (2001)

Siehe auch:
 Romeo & Juliet
 Romeo und Julia (Begriffsklärung)